Lily Creek ist der Name folgender Fließgewässer

in Australien:
 Lily Creek (North Kennedy River), Nebenfluss des North Kennedy River in Queensland
 Lily Creek (Smithburne River), Nebenfluss des Smithburne River in Queensland
 Lily Creek (Suttor River), Nebenfluss des Suttor River in Queensland
 Lily Creek (Wickham River), Nebenfluss des Wickham River im Northern Territory
in den Vereinigten Staaten
 Lily Creek (Clearwater River), linker Nebenfluss des Clearwater River (White River) im Bundesstaat Washington, Vereinigte Staaten